Cheysson peut faire référence à :

Patronyme
Arthur Cheysson (né en 1988), acteur français ;
Claude Cheysson (1920-2012), haut fonctionnaire et homme politique français ;
Émile Cheysson (1836-1910), ingénieur, universitaire et réformateur social français, grand-père du précédent ;
Éric Cheysson (né en 1951), chirurgien français ;
Gaëlle Cheysson, joueuse de rink hockey française.

Toponyme
la villa Cheysson, voie privée située à Paris, en France.

Homonymie de patronyme